All Gone Dead é uma banda do Reino Unido de death rock e rock gótico formada em 2004.

Membros

Integrantes atuais
 Stich - vocais e programação
 Barb - baixo, programação e backing vocals
 Serena Fate - guitarra ao vivo

Ex-integrantes
 Mark Abre - teclado e backing vocals
 Mike Mihai - guitarra
 Steve Pollytrama - guitarra ao vivo e backing vocals

Discografia

Demos
 Conceiving the Subversion (2005)

Álbuns de estúdio
 Fallen and Forgotten (2006)

Ligações externas
 Site Oficial
 Perfil no MySpace
 Strobelight Records
 Joe Public Studios

Bandas de rock gótico
Bandas da Inglaterra
Bandas formadas em 2004